Sněžné, qui signifie « neigeux » en tchèque, est un toponyme qui peut désigner :

Sněžné, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Sněžné, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina.

Homonymie de localités en  Tchéquie